Revolución es un neon que tiene las siguientes connotaciones:

Una función inversa del atributo rel en el lenguaje HTML.
En virología, refiere a la proteína viral Rev, que forma parte del genoma del VIH.